Seznam polkov z zaporedno številko 80.

Seznam 
 Pehotni
 80. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 80. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 80. pehotni polk (Wehrmacht)
 80. strelski polk (ZSSR)
 80. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 80. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 80. gorski artilerijski polk (ZSSR)
 80. artilerijski polk (Wehrmacht)
 80. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi